Wiktor Stanisław Baranowski (1893–1938) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Wiktor Baranowski (1899–1946) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Uwagi

Przypisy